«Still Not Getting Any…» — второй студийный альбом рок-группы Simple Plan, выпущенный 26 октября 2004 года.

Список композиций

Чарты 
Синглы — Billboard (Северная Америка)

Над альбомом работали 
 Пьер Бувье (Pierre Bouvier) — вокал
 Чарльз (Чак) Комо (Charles Como) — барабаны
 Джефф Стинко (Jeff Stinco) — гитара
 Себастьен Лефевр (Sebastien Lefebvre) — гитара, бэк-вокал
 Давид Дерозье (David Desrosiers) — бас-гитара, бэк-вокал, дополнительные барабаны
 Боб Рок (Bob Rock) — производство, разработка
 Эрик Хелмкамп (Eric Helmkamp) — разработка, цифровой техник
 Матье Роберж (Mathieu Roberge) — цифровой техник
 Рэнди Стауб (Randy Staub) — микширование
 Зак Блэкстон (Zach Blackstone) — помощь
 Джордж Марино (George Marino) — мастеринг
 Дарси Дарси (Darcy Proper) — 5.1 мастеринг
 Боб Бакли (Bob Buckley) — струнные аранжировки (песни 10, 11)
 Билл Пример (Bill Sample) — фортепиано (песня 11)
 Эрик Лоуренс (Eric Lawrence) — руководитель
 Роб Ланни (Rob Lanni) — руководитель
 Энди Карп (Andy Karp) — руководство репертуара
 Аарон Симон (Aaron Simon) — управляющий продуктами
 Рон Блесток(Ron Blestock) — юридический представитель
 Джилл Михаил (Jill Michael) — юридический представитель
 Матье Дежарден (Mathieu Desjardins) — управляющий бизнесом
 Чепмен Баехлер (Chapman Baehler) — фотограф
 Кристина Диттмар (Christina Dittmar) — арт-директор Lava
 Фред Жером (Fred Jérôme) — макетирование, дизайнер сайта
 Патрик Ланглуа (Patrick Langlois) — веб-редактор

Чарты

Примечания 

Альбомы поп-панка
Альбомы Simple Plan
Альбомы панк-рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы, спродюсированные Бобом Роком